Renodes arcuata är en fjärilsart som beskrevs av Paul Dognin 1912. Renodes arcuata ingår i släktet Renodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
arcuata